Stolk steht für:
 Stolk, Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein

Stolk ist der Familienname folgender Personen:
 Kyle Stolk (* 1996), niederländischer Schwimmer
 Rob Stolk (1946–2001), niederländischer Provo-Aktivist
 Roy Stolk (* 1979), niederländischer Snookerspieler
 Wim Stolk (1950–2011), niederländischer Schriftsteller

Siehe auch
 Atlas Van Stolk